Крістін Лаґард (; нар. 1956) — чинний (січень 2012) директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ)
 Пауль де Лаґард ( 1827–1891) — німецький вчений

 Лагард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Лагард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Лагард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Лагард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Лагард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер